UEFA Cup finalen 2006 var en fodboldkamp der blev spillet den 10. maj 2006. Kampen blev spillet foran 36.500 tilskuere på Philips Stadion i Eindhoven, og skulle finde vinderen af UEFA Cup 2005-06. De deltagende hold var engelske Middlesbrough og spanske Sevilla 

Den var kulminationen på den 35. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA siden etableringen af UEFA Cup i 1971. For begge hold gjaldt det at det var første gang at de var nået frem til finalen i en europæisk turneringen. Sevilla vandt kampen 4-0., hvilket var deres første turneringssejr siden Copa del Rey-triumfen i 1948. 

Kampen blev ledet af den tyske dommer Herbert Fandel.

Kampen 
Efter 27 minutter faldt kampens første mål, da Luís Fabiano bragte Sevilla foran 1-0. Den stilling holdt indtil det 78. minut, hvor Enzo Maresca scorede til 2-0. Seks minutter senere udbyggede han føringen, inden Frédéric Kanouté kort før slutfløjtet scorede til 4-0, som også blev kampens resultat.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League 2005/06 på UEFAs hjemmeside 

2006
Middlesbrough F.C.
Sevilla FC
Fodbold i 2006
Eindhoven